Reanalyse steht für:

 Reanalyse (Sprachwissenschaft), Bezeichnung für die Umdeutung einer sprachlichen Einheit
 Reanalyse (Meteorologie), ein Verfahren zur Erstellung längerfristiger meteorologischer Datensätze